Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2008 war die 17. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 4. bis 15. Juni 2008 in Lublin in Polen statt. 
Der Engländer David Grace wurde durch einen 7:6-Finalsieg gegen seinen Landsmann Craig Steadman Europameister. Grace erhielt damit einen Startplatz für die Main-Tour-Saison 2008/09.

Modus 
Die 64 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils acht Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Einzelnachweise 

2008
Europameisterschaft
Billardturnier in Polen
Sportveranstaltung in Lublin